Jméno a příjmení Tomáš Kapusta má více nositelů:

 Tomáš Kapusta (lední hokejista) (* 1967) – český lední hokejista
 Tomáš Kapusta (fotbalista) (* 1995) – slovenský fotbalista